Příjmení Nyman nosí více významných osobností:

 Carl Frederik Nyman (1820–1893) – švédský botanik
 Marcus Nyman (* 1990) – švédský zápasník – judista
 Michael Nyman (* 1944) – anglický hudební skladatel